«Спасите наши души» — советский фильм режиссёра Алексея Мишурина 1960 года. 

Премьера состоялась 25 июля 1960 года. Фильм посмотрели 16,0 миллионов зрителей в первый год проката.

Сюжет 
Курсант мореходного училища Юрий Цимбалюк направлен на торговое судно «Запорожец». Юрия и радистку корабля Лесю Гордиенко связывает давняя дружба. Однако легкомыслие Юрия мешает им объясниться.

Судно вышло в очередной заграничный рейс. Радистка Леся приняла радиограмму SOS с яхты. На яхте была дочь английского богатого судовладельца Элис Мейсфилд и её жених Майкл Пейтон. Пейтон в минуту опасности отобрал у Элис спасательный пояс.

Тонущую Элис спасает Юрий. Репортёры берут интервью у Юрия и Леси. О происшествии пишут в английских газетах, молодые люди получают приглашение в Англию. Юрий и Леся знакомятся с семьёй Элис. Леся даёт советы Элис.

Юрий и Леся возвращаются домой на корабль. Они целуются. Их поцелуй видит боцман Микола Фёдорович и говорит: «Полный вперёд!».

В ролях 
 Александр Белявский — Юрий Цимбалюк, курсант
 Лидия Федосеева — Леся Гордиенко, радистка
 Виктор Добровольский — отец Цимбалюка
 Михаил Орлов — капитан
 Николай Яковченко — Микола Фёдорович, боцман
 Валерий Рудой — Дымчук, комсорг
 Наталья Малявина — Элис Мейсфилд, дочь английского судопромышленника
 Сергей Петров — Питер Мейсфилд, дедушка Элис
 Сергей Мартинсон — Нортон Мейсфилд, судопромышленник, отец Элис
 Юрий Прокопович — Майкл Пейтон, жених Элис
 Александр Гумбург — Шелтон, слуга
 Борис Хенкин — Джеймс, дворецкий
 Наталья Наум — Кэтрин, горничная
 Александр Ануров — Билл, водитель
 Евгений Балиев — репортёр
 Вячеслав Воронин — помощник капитана
 Антон Доценко — судовой механик
 Б. Диканский — репортёр
 Елена Долинская — кухарка Мейсфилдов
 Валерий Зиновьев — помощник капитана 
 Ростислав Старик — Петро, моряк

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Алексей Мишурин
 Автор сценария — Евгений Помещиков
 Операторы-постановщики — Алексей Герасимов и Лев Штифанов
 Композитор — Юрий Щуровский
 Звукооператор — София Сергиенко
 Художник — Георгий Прокопец
 Дирижёр — Вениамин Тольба
 Директор картины — Б. Жолков

Критика 
Киновед Георгий Капралов писал: «Такие картины, как „Годы молодые“, «Черноморочка“, „Повесть о молодожёнах“, „Спасите наши души“ … выдают дешёвую побрякушку за эстетический идеал, формируют у части зрителей ложные представления о прекрасном».

Кинокритик Ростислав Юренев также невысоко оценивал фильм. Он писал, что снятые по сценариям Е. Помещикова фильмы «Черноморочка» и «Спасите наши души» были «единодушно признаны неудачными». Критик писал: «… стандарт, штампы, отсутствие ясной мысли и сатирической остроты равно присущи этим комедиям, что бы они ни показывали — одесских комсомольцев или лондонских капиталистов, музыкальных эксцентриков или морских волков».

Критик Владимир Фролов так оценивал фильм: «Сценарий был задуман, как комедия, даже как водевиль с элементами эксцентрики. Но на экране получилась чуть ли не мелодрама, в которой всё разыгрывается всерьёз, без чувства юмора, с невероятным нажимом на банальные нравоучения, в удивительно замедленном темпе». Он иронично отнёсся к тому, как «авторы комедии решили спасать души обитателей особняков на британских островах» «по приёмам кинематографических штампов». В своей рецензии на фильм он также написал, что «режиссёр в фильме „Спасите наши души“ не блеснул находками».

Киновед Александр Фёдоров указывал, что кинокартина «„Спасите наши души“ — трогательная история о том, как отважный советский моряк спас тонущую богатую англичанку — имела немалый успех у зрителей». Он также писал о фильме «Вольный ветер»: «Как и в ленте „Спасите наши души“, заграничные персонажи изображены условно, без полутонов, а все яркие краски отданы положительным влюблённым…».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1960 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Молодёжные фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Фильмы Алексея Мишурина
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы на русском языке